Isaac Asimov – amerykański pisarz fantastyki naukowej
 (5020) Asimov – planetoida
 Asimov’s Science Fiction – czasopismo literackie z dziedziny fantastyki